Николай Виллем Александр Фредерик (; род. 28 августа 1999, Копенгаген) — принц Датский (до 1 января 2023 года), граф Монпеза. Сын принца Йоакима, графа Монпеза и Александры, графини Фредериксборгской. Внук королевы Дании Маргрете II, старший брат Феликса, принца Датского, от первого брака с Александрой, и сводный брат Афины и Хенрика Датских, от второго брака с Мари. 

Принц Николай на январь 2012 года занимал седьмую позицию в списке наследников датского престола.

Биография 
Родился 28 августа 1999 года в Университетском госпитале (дат. Rigshospitalet) в Копенгагене. Крещён 6 ноября 1999 года во дворцовой церкви Фреденсборга.

Принц Датский Иоахим и Александра, графиня Фредериксборгская после развода имеют общие родительские права.

С 21 сентября 2004 года проходил обучение в школе Кребса в Копенгагене. В 2014 году, окончив 9 классов, перешёл учиться в интернат Херлуфсхолм, который успешно окончил, получив среднее образование в 2018 году.

В свои 18 лет принц Николай добился больших успехов в карьере модели. Успешно работал на подиуме на Лондонской неделе моды для бренда Burberry.

В 2018 году в начале августа начал учиться в школе Løjtnantsbasisuddannelsen в Армии Сергентсколе в Varde
в августе 2021 года он уезжает учиться во Францию. Ее отец работает советником по обороне в посольстве Дании в Париже, а мачеха - в культурном центре посольства в Париже.

Титулатура
8 августа 1999 г. – 28 апреля 2008 г.: Его Высочество принц Датский Николай 
29 апреля 2008 г. – 31 декабря 2022 г.: Его Высочество принц Датский Николай, граф Монпеза. 
с 1 января 2023 года : Его Превосходительство Николай, граф Монпеза.

В результате решения королевы Маргрете II от 28 сентября 2022 года, дети принца Иоахима больше не смогут использовать свои королевские титулы. С 1 января 2023 года они будут известны как графы и графини Монпеза с обращением «ваше превосходительство».

Награды 
  11 июня 2009: Памятная медаль «75 лет со дня рождения Принца-консорта Хенрика»
  16 апреля 2010: Памятная медаль «70 лет со дня рождения королевы Маргрете II»
  14 января 2012: Памятная медаль Рубинового юбилея королевы Маргрете II
  16 апреля 2015: Памятная медаль «75 лет со дня рождения королевы Маргрете II»
  10 июня 2017: Памятная медаль «Золотая свадьба королевы Маргрете II и принца Хенрика»

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Королевского дома Дании

Глюксбурги
Принцы Дании